Джессика Даниэлла Эндрюс (англ. Jessica Danielle Andrews; род. 29.12.1983 в г. Хантингтон, Теннеси, США) — американская кантри-певица.

Детство 
Джессика Эндрюс родилась в Хантингтоне, Теннесси в семье Джесси и Вики Эндрюс.. В 11 лет она собрала свой первый ансамбль. После того, как кто-то отправил запись одной из песен в исполнении Эндрюс продюсеру Байрону Галлимору, она получила возможность подписать контракт со студией DreamWorks Records Nashville и вскоре начала работу над её первым альбомом.

Карьера 
В 1999 г., в возрасте 15 лет, дебютировала в хит-параде Billboard Hot Country Singles & Tracks (сейчас Hot Country Songs) с синглом «I Will Be There for You», из её дебютного альбома «Heart Shaped World», выпущенного лейблом «DreamWorks Records Nashville».

В 2001 г. добилась успеха в чартах с песней «Who I Am» из её второго одноименного студийного альбома, которая стала кантри-хитом № 1. Альбом «Who I Am» получил в США золотой статус. Третий альбом Эндрюс «Now» был выпущен в 2003 г. и продавался слабее, чем его предшественник, а четвёртый альбом (предварительно названный «Ain’t That Life») вообще не был выпущен в связи с закрытием лейбла «DreamWorks». В конце 2008 г., Эндрюс подписала контракт с лейблом «Carolwood Records», однако, в 2009 г. её альбом так и не был выпущен.

2 ноября 2010 г. лейбл «Geffen Records» выпустил первый альбом лучших хитов Джессики Эндрюс — «Icon»

Личная жизнь 
В октябре 2010 г. Эндрюс обручилась с автором-исполнителем Марселем. Их свадьба состоялась 11 ноября 2011 г.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Музыкальные видео

Примечания 

Певцы и певицы США
Дети-певцы США